New Philadelphia (Ohio), ciutat i seu del Comtat de Tuscarawas a l'estat d'Ohio dels Estats Units d'Amèrica.
 New Philadelphia (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.